Christian Atsu Twasam (ur. 10 stycznia 1992 w Adzie, zm. między 6 a 18 lutego 2023 w Antiochii) – ghański piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Ostatnim jego klubem był Hatayspor. Występował w reprezentacji Ghany. Wychowanek FC Porto, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Rio Ave FC, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle United, Al Raed i Hatayspor.

Zginął podczas trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii 6 lutego 2023 roku. Został odnaleziony 18 lutego 2023 pod gruzami wieżowca Rönesans Rezidans w Antiochii.

Statystyki kariery

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Ghany w piłce nożnej
Piłkarze FC Porto
Piłkarze Rio Ave FC
Piłkarze Chelsea F.C.
Piłkarze SBV Vitesse
Piłkarze Evertonu F.C.
Piłkarze A.F.C. Bournemouth
Piłkarze Málagi CF
Piłkarze Newcastle United F.C.
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2013
Urodzeni w 1992
Zmarli w 2023
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2015
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2017
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2019